John Fischer est un nom pouvant désigner:

 (1786-1875), peintre allemand
 (1855-1942), joueur américain de baseball
 (1910-2009), administrateur américain en éducation
 (1912-1984), golfeur américain
 (1930-2016), pianiste et compositeur américain
 (né en 1947), homme politique australien
 (né en 1948), juge américain en Oklahoma
 (né en 1952), philosophe et professeur américain

Voir aussi

Fischer, Johann